Feldmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rodney M. Feldmann
 Jean Feldmann